Grind steht für:

 Kopf
 im Mittelhochdeutschen meist verächtlich
 in Schweizerdeutsch 
 im Alemannischen
 in der Jägersprache: Kopf des Tieres
 Grind – Sex, Boards & Rock’n’Roll, US-amerikanische Filmkomödie von 2003
 der Routine-Anteil in Mehrspieler-Onlinegames, siehe MMORPG-Jargon#G
 ein Skateboardtrick, siehe Skateboardtrick#Slides und Grinds

Geografie:
 Grind (Zuiderzee), niederländische Insel, bis 1287 auch eine Stadt
 das Naturschutzgebiet Zonser Grind mit Campingplatz in Dormagen
 Grind (Hunedoara), Weiler der Gemeinde Lăpugiu de Jos in Rumänien
 Grind (Tanum), Ort in der Gemeinde Tanum in Schweden

Heraldik:
 Hirnschale zwischen den Hörnern oder Knochenstück am Hörneransatz, siehe Büffelhörner#Verwendung und Gestaltung

Medizin:
 Wundschorf, siehe Exsudat (Medizin)
 Eitergrind, die Hauterkrankung Impetigo contagiosa
 Seborrhoisches Ekzem bei Neugeborenen

Siehe auch:

 Grinde
 Grint